Ёнэмото (, , ) — японская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1949) и  (1946—2014) — японско-американские художники.
 Ёнэмото, Джуди — американский гримёр, лауреат премии Гильдии гримёров и парикмахеров-стилистов за современный грим в полнометражном фильме (2017), номинант на премию «Эмми» за грим без накладных элементов в многокамерном телесериале или спецвыпуске (2017).
  (род. 1950) — японский журналист, лауреат премии «Выбор редакторов» за проект об эгалитарном движении «Ямагиси» (1997).
  (род. 1990) — японская бадминтонистка, обладатель Кубка Убер в командном разряде (2018).
  (род. 1975) — японский конезаводчик, владелец кобылы Олмонд Ай, победителя осенних Императорских скачек (2019).
  (род. 1978) — японский баскетболист, игрок Чемпионата Японии в составе клубов «Тояма Граузес» и «Сайтама Бронкос».
 Ёнэмото, Такудзи (род. 1990) — японский футболист, обладатель Кубка Джей-лиги (2009) и Кубка Императора (2011) в составе клуба «Токио».
 Ёнэмото, Фуи — японский мастер боевых искусств, бронзовый медалист Чемпионата мира по ушу в дисциплине даошу (2001).
  (1887—1974 — японский предприниматель и спортивный функционер, президент компании Toho (1948—1950), директор Японской атлетической ассоциации (1948—1951).